Мо́йка — многозначный термин: 

 Мойка — технологический процесс, выполняемый с целью очистки поверхностей чего‑либо от различных загрязнений
 Мойка — сантехническое изделие
 Мойка — название оборудования, выполняющего мойку.
 Мойка высокого давления — устройство для очистки поверхностей от каких‑либо загрязнений, лаков, красок, плесени и др. струёй воды или иной жидкости.
 Автомойка — устройство для мытья автомобилей.

Топоним 
 Мойка — река в Санкт-Петербурге.
 Мойка — река в Ленинградской области.
 Мойка — река в Пензе, приток Суры
 Мойка — населённый пункт и станция в Новгородской области.
 Мойка — село, Краснокутский район, Харьковская область, Украина.
 Мойка — село в Борском районе Самарской области.

Другое 
 «Мойка» () — фильм 2001 года (США).